Momor (en francès Moumour) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Galeria d'imatges

Referències

Enllaços externs 
 Web no-oficial de Momor

Municipis del Cantó d'Auloron Santa Maria-Oest